Thieux puede referirse a: 

 Thieux, comuna francesa situada en Oise; o
 Thieux, comuna francesa situada en Sena y Marne.